Juegos Olímpicos de 1988 pueden referirse a los:

 Juegos Olímpicos de Calgary 1988, XV Juegos Olímpicos de Invierno.
 Juegos Olímpicos de Seúl 1988, XXIV Juegos Olímpicos de Verano.
 Juegos Paralímpicos de Seúl 1988, VIII Juegos Paralímpicos de Verano.